Barrington Woods ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Barrington Woods (Illinois), im Cook County
 Barrington Woods (Maryland), im Howard County
 Barrington Woods (Virginia), im Stafford County